C16H16ClN3O3S – formula molecolare dell'indapamide
C16H16ClN3O3S – formula molecolare del metolazone

Formule molecolari